Автострада A4 () — автодорога на севере Италии, соединяющая Турин с Триестом.

Описание 
Автострада проходит через северную кольцевую автодорогу Милана (автострада A52). До 7 февраля 2009 года проходила через кольцевую автодорогу Местре возле Венеции, но 8 февраля 2009 года были открыты участки Падуя—Венеция и Венеция—Триест, исключив венецианскую кольцевую автодорогу из автострады A4.

Так как автострада A4 управляется различными операторами, её обычно разделяют на 5 частей: Турин—Милан, Милан—Брешиа, , Падуя—Венеция и Венеция—Триест. Автострада проходит через всю Паданскую равнину, густонаселённую и индустриализированную часть Италии, и поэтому является одной из самых загруженных трасс страны. A4 — это шоссе с двухсторонним движением и шестью полосами практически на всём своём протяжении. С 30 сентября 2007 года на участке от Милана до Бергамо функционируют 8 полос. Участок от Венеции до Триеста до сих пор является четырёхполосным, однако планируется его расширение до шести полос.

Маршрут

Ссылки 
 Автострады Италии
 Участок Брешиа—Падуя
 Участок Падуя—Венеция

Дороги Италии
Появились в 1927 году в Италии